Dobrynia – wieś w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim
 Dobrynia – wojewoda Nowogrodu Wielkiego z II połowy X wieku, wuj i wychowawca Włodzimierza I Wielkiego
 Dobrynia Nikiticz – legendarny ruski bohater